Hans Höglund – pesista svedese
 Jonas Höglund – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Sven Höglund – ciclista su strada svedese